Толстянка колончатая (лат. Crassula columnaris) — вид суккулентных растений из рода Толстянка, семейства Толстянковые. Природный ареал: Капская провинция ЮАР и Намибия. Это двулетнее растение, произрастает в основном в субтропических биомах.

Описание 
Толстянка колончатая представляет собой небольшое многолетнее растение, состоящее из одного прямостоячего стебля высотой до 7 сантиметров и диаметром до 4 миллиметров, полностью покрытого листьями.

Сидячие листья имеют длину 10-15 мм, ширину 15-30 мм и разделены на 8-10 пар, плотно наложенных друг на друга, со сросшимися основаниями реберной формы. Этот факт в сочетании с расположением пар (под углом 90° по отношению к соседним) придает растению своеобразный столбовидный вид шириной около 2-3,5 см. Листья также имеют цвет от зелёного до коричневатого, овальную форму с закругленными или остроконечными вершинами и краем с тонкими ресничками.

Соцветия тирсовидной формы, развивающиеся в период с мая по август в терминальном положении, имеют головку, состоящую из плотного скопления сидячих цветков высотой 10 мм и шириной около 22 мм. Поскольку Толстянка колончатая является монокарпическим видом, сразу после образования соцветия растение погибает, заканчивая свой жизненный цикл.

Цветки-тетрамеры имеют чашечку, состоящую из лепестков лората, длиной 1,5-3 мм и окраской от полупрозрачной у основания до зелёной на тупых концах. Венчик шириной от 7 до 13 мм от белого до светло-желтого цвета с красноватыми оттенками образован 4 лепестками линейно-лопастной формы, сросшимися у основания примерно на треть длины и с тупыми концами. Тычинки имеют пыльники от жёлтого до коричневого цвета, поддерживаемые нитями длиной 1,2-2 мм.

Таксономия

Этимология 
Crassula: родовое латинское наименование, означающие «толстый».

columnaris: от латинского columna = «столб», что означает столбчатый вид.

Синонимы 
Гомотипные (основанные на одном и том же номенклатурном типе):
 Tetraphyle columnaris (L.f.) P.V.Heath (1993)

Подвиды 
Подтвержденные подвиды по данным сайта POWO на 2022 год:

 Crassula columnaris subsp. columnaris
 Crassula columnaris subsp. prolifera Friedrich

Примечания

Ссылки 

Толстянковые
Суккуленты